Срібло
 Срібло (мінералогія)
 Срібло самородне
 Срібло (геральдика)
 Стерлінгове срібло

Див. також 
 Серебро
 Silver